Па́вел Седо́в:
 Седов, Павел Владимирович (род. 1960) — российский историк.
 Седов, Павел Иванович (1906—?) — конструктор электровакуумных приборов, Герой Социалистического Труда.